Реплика́ция (от  «возобновление, повторение») — может означать:
 Репликация для вычислительной техники — механизм синхронизации содержимого нескольких копий объекта.
 Репликация дисков — тиражирование CD, DVD, BR-дисков методом заводской штамповки.
 Репликация ДНК — процесс удвоения молекулы ДНК.
 Репликация, или реплика в изобразительном искусстве — один из способов образования художественной формы, берущий в качестве образца ранее существовавшее или существующее произведение.

См. также 

 Редупликация
 
 
 Реминисценция